

Sigle
Nippon Yusen Kaisha compagnia di navigazione giapponese
New York Knicks, squadra di pallacanestro statunitense

Codici 
 NYK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nanyuki (Kenya)